cultuur
 José García Ramos (1852-1912), Spaans schilder
 José Garcia (Frans acteur) (1966), Frans-Spaans acteur
 Jose Garcia Villa (1908-1997), Filipijns dichter en schrijver
 Jose Garcia (Filipijns acteur), Filipijns acteur

sport
 José García (Uruguay, 19xx), Uruguayaans voetballer (actief in de jaren 1940-50)
 José Enrique García (1967), Uruguayaans voetballer
 José García (atleet) (1968), Mexicaans langeafstandsloper
 José García (wielrenner Venezuela) (1991), Venezolaans wielrenner
 José Garcia (Honduras) (1998), Hondurees voetballer
 José García (wielrenner Mexico), Mexicaans wielrenner
 José García (coureur), Argentijns rallycoureur
 José García (mountainbike), Spaans mountainbiker
 José García (handballer), Mexicaans handballer
 José Garcia (gewichtheffer), Ecuadoraans gewichtheffer